Fernando de Noronha, een Braziliaanse archipel en gemeente
 Fernando de Noronha (eiland), een Braziliaans eiland
 Fernando de Noronha (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Fernando de Noronha (persoon), een Portugese ontdekkingsreiziger

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
 Nationaal marien park Fernando de Noronha, een Braziliaanse natuurreservaat